Srikanth oder Srikkanth ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Srikanth (Schauspieler), tamilischer Schauspieler
 Krishnamachari Srikkanth (* 1959), indischer Cricketspieler